Black Ark (glazbeni studio), studio Leeja Perryja
Black Ark (glazbeni album), album Carla Cracka